Огудалово — название населённых пунктов в России:

 Огудалово — деревня в Илезском сельском поселении Тарногского района Вологодской области.
 Огудалово — деревня в Тарногском сельском поселении Тарногского района Вологодской области.